

Geografia
 Budel – villaggio dei Paesi Bassi nel comune di Cranendonck
 Budel – villaggio della Polonia nel comune di Łaskarzew
 Isole Büdel – isole dell'Antartide

Persone
 Alessandro Budel (1981) – calciatore italiano
 Julius Büdel (1903-1983) – geologo tedesco